Пуэбло-Нуэво () — муниципалитет в Мексике, штат Дуранго, с административным центром в городе Эль-Сальто. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 49162 человека.

Общие сведения 
Название Пуэбло-Нуэво с испанского переводится как новое поселение.

Площадь муниципалитета равна 6944 км², что составляет 5,63 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Дуранго: на севере с Сан-Димасом и Дуранго, на востоке с Мескиталем, а также с другими штатами Мексики: на юге с Наяритом, и на западе с Синалоа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 1917 году, в его состав входит 302 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 17 %, промышленность и строительство — 35,7 %, сфера обслуживания и туризма — 45,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 81,4 %;
 водоснабжение: 80,6 %;
 водоотведение: 61,5 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями муниципалитета являются:
 приход Непорочного зачатия, построенный в XIX веке;
 природный парк .

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Дуранго
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Дуранго